9 — o ano do calendário cristão
 9 (animação de 2009) — filme com Elijah Wood e Jennifer Connelly 
 9 (álbum de Alice Nine)
 9 (álbum de Mercyful Fate)
 9 (álbum de Damien Rice)
 9 (álbum de Eros Ramazzotti)
 9 (álbum de Cashmere Cat)
 N9ve
 Nove — o número natural
 Nove (Itália) — comuna italiana
 Nove (turnê) — turnê musical de Ana Carolina

0009